Ла-Ліга 2022—2023 — 92-й чемпіонат Іспанії з футболу стартував 12 серпня 2022 року, а фінішує 4 червня 2023 року.

У листопаді-грудні була перерва через чемпіонат світу з футболу 2022 року в Катарі, останній тур відбувся 8–10 листопада 2022 року, а перший матч після чемпіонату світу провели 31 грудня 2022 року.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Команди

Стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири

Найкращі асистенти

Хет-трики 

Примітки
(H) – Вдома(A) – Гості

Нагороди

Гравець місяця

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Ла Ліга на soccerway 

Сезони іспанської Прімери
Іспанія
Іспанія
2022 в іспанському спорті
2023 в іспанському спорті